Rudzki ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rudzki (* 1946), argentinischer Fußballspieler
 Erich Rudzki (* 1891), deutscher SA-Führer